Sabet ist der Familienname folgender Personen:

 Hossein Sabet (* 1935), iranischer Unternehmer
 Huschmand Sabet (1931–2016), iranischer Unternehmer
 Mounir Sabet (* 1936), ägyptischer General und Sportfunktionär